Апи:
 Апи — вулкан на острове Сангеанг, Малые Зондские острова (Индонезия).
 Апи — вулкан на острове Гунунгапи, море Банда.
 Апи — гора в Гималаях.
 Апи — мыс на острове Сулавеси.
 Апи — проход между островом Калимантан и островами Бунгуран (Натуна).